Brad Davis (acteur) (1949-1991), Amerikaans acteur.
 Brad Davis (voetballer) (1981), Amerikaans voetballer.
 Brad Davis (bassist), Amerikaans basgitarist van Fu Manchu.